Maleachi (boek), boek uit de Hebreeuwse Bijbel
Maleachi (profeet), profeet en naamgever van het Bijbelboek
Maleachi (hoorspel), een hoorspel van Wim Bischot